Удіне — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Удіне — провінція в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія.